Och steht für:
 eine Nebenform zu ach, siehe Ach (Interjektion)

Och ist der Familienname folgender Personen:
 David Och (* 1980), Schweizer Buchautor und Entführungsopfer
 Franz Josef Och (* 1971), deutscher Informatiker
 Gunnar Och (* 1954), deutscher Germanist
 Sheila Och (1940–1999), tschechische Kinderbuchautorin

och steht für:
 Altchinesische Sprache (ISO-639-3-Code)

OCH steht für:
 One-Click-Hoster, siehe Sharehoster
 Obstacle Clearance Height, siehe Entscheidungshöhe 

OCH als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Würzburg (für Ochsenfurt)

Abkürzung